Тепатитлан де Морелос има више значења:

 Општина Тепатитлан де Морелос (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепатитлан де Морелос (Тепатитлан де Морелос, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику